Otura puede referirse a:

Lugares 
En España
 Otura, localidad del municipio de Morcín, en la provincia de Asturias.
 Villa de Otura, municipio de la provincia de Granada.